Šternov může být:

 Šternov, část městyse Divišov v okrese Benešov
 Šternov (Újezd u Brna), vesnice, část města Újezd u Brna v okrese Brno-venkov
 původní název osady Hvězda dřívější obce Fleky v okrese Klatovy